

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hauz“ beginnt.

Hauz 



Hauze 
 Hauzenberger, Gerald Igor (* 1968), österreichischer Filmregisseur

Hauzi 
 Hauzinger, Josef (1728–1786), österreichischer Maler des Rokoko